Hit (von englisch „Schlag, Einschlag, Treffer“) bezeichnet:

 ein erfolgreiches Produkt, siehe Musikcharts, Schlager, Bestseller
 Ergebnis(se) einer Suche mit einer Suchmaschine im Internet oder in einem Computer
 eine einzelne Anfrage bei einem Webserver
 einen Schnittpunkt von Cursor und grafischem Objekt bei der Trefferprüfung in der Computergrafik
 einen harten Schlag eines oder mehrerer Spieler gegen den Gegner beim American Football
 beim Baseball einen Schlag, der es dem Schlagmann erlaubt, mindestens die erste Base sicher zu erreichen, siehe Hit (Baseball)
 eine Art des körperbetonten Spiels im Eishockey, siehe Bodycheck (Sport)
 einen Auftragsmord (amerikanischer Slang)
 Hīt, eine Stadt im Irak

HIT steht für:

 HIT Innsbruck (Handball Innsbruck Tirol), ein österreichischer Handballverein aus Innsbruck
 Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum, ein deutsches Zentrum für Partikeltherapie
 Heparin-induzierte Thrombozytopenie, Erkrankung, die nach Verabreichung von Heparin zum Abfallen von Blutplättchen führt
 Hibernation Induction Trigger, ein Hormon, das bei Tieren vorkommt, welche Winterruhe halten
 High Intensity Training, Hochintensitätstraining, modernes Trainingsprinzip im Bodybuilding
 Histamin-Intoleranz, Unverträglichkeit von Nahrungsmittel mit hohem Histamingehalt
 HIT Handelsgruppe, Lebensmitteleinzelhandel
 Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere, verwaltet zentral für alle deutschen Bundesländer Betriebs- und Tierdaten
 HIT/CLOU (Textverarbeitung), ein Textverarbeitungssystem unter Unix
 Harbin Institute of Technology, Technische Universität von Harbin, China
 Hochschulinformationstag/Hochschulinfotag, Hochschulen öffnen ihre Pforten zum Tag der offenen Tür und ermöglichen interessierten jungen Menschen, Einblicke in die Studienangebote der Hochschulen zu nehmen

H.I.T. bezeichnet:

 Hansen Industrial Transmissions, Bergischer Hersteller von Industriegetrieben

hit steht für:

 Hethitische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:

 Hitt

HIT